Репродуктивная функция-важнейшая функция семьи,реализуемая в биологическом воспроизводстве населения и в удовлетворении естественной потребности людей, является продолжением рода.

Репродуктивная система 
Репродуктивная функция человека 
Мочеполовая система
Влагалище женщины (Функция) 
Ланцетники (Репродуктивная система)